Приморські Альпи — гори на південному сході Франції
 Приморські Альпи — французький департамент